El término Never Forget You —en español: ‘Nunca olvidaré’— puede hacer referencia a:

Música 
 «Never Forget You», canción de Mariah Carey (1994);
 «Never Forget You», canción de Noisettes (2009).
 «Never Forget You», canción de MNEK y Zara Larsson (2015).